Diese Episodenliste enthält alle Episoden der japanischen Animeserie One Piece, sortiert nach der japanischen Erstausstrahlung, welche seit dem 20. Oktober 1999 auf dem Fernsehsender Fuji TV erfolgt. Da die Serie in Japan nicht in einem Staffelrhythmus ausgestrahlt wird, erfolgt die Einteilung in diesem Artikel nach den für die deutsche DVD-Veröffentlichung vorgenommenen Staffeleinteilungen, welche grob den einzelnen Handlungsabschnitten entsprechen und nur leicht von der japanischen DVD-Einteilung abweicht.

Die deutschsprachige Erstausstrahlung der ersten 314 Episoden sendete RTL II zwischen dem 22. April 2003 und dem 28. Mai 2008. Vom 2. November 2009 bis zum 5. März 2010 erfolgte die Erstausstrahlung der Episoden 315 bis 400 auf Tele 5 und beginnend mit Episode 401 übernimmt seit dem 21. April 2014 ProSieben Maxx die deutschsprachige Erstausstrahlung.

Übersicht

Staffel 1 (East Blue)

Staffel 2 (Einreise auf die Grand Line)

Staffel 3 (Drumm)

Staffel 4 (Alabasta)

Staffel 5 (Nach Alabasta)

Staffel 6 (Skypia)

Staffel 7 (Nach Skypia)

Staffel 8 (Water 7)

Staffel 9 (Enies Lobby)

Staffel 10 (Thriller Bark)

Staffel 11 (Sabaody Archipel)

Staffel 12 (Amazon Lily)

Staffel 13 (Impel Down)

Staffel 14 – Teil 1 (Marine Ford)

Staffel 14 – Teil 2 (Nachkriegszeit)

Staffel 15 (Fischmenscheninsel)

Staffel 16 (Punk Hazard)

Staffel 17 (Dress Rosa)

Staffel 18 (Zou)

Staffel 19 – Teil 1 (Whole Cake Island)

Staffel 19 – Teil 2 (Reverie)

Staffel 20 (Wano Kuni) 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie in Japan wurde die Ausstrahlung neuer Episoden nach Folge 929 unterbrochen und bis zum 21. Juni 2020 durch Wiederholungen alter Episoden ersetzt.

TV-Specials 
Die Specials 11 bis 16 wurden vom Publisher Kazé Anime lizenziert. Die ersten drei davon und das 16. Special sind ab April 2016 in zweimonatigen Abständen auf DVD und Blu-ray veröffentlicht worden. Das 14. Special folgte ein Jahr später im November 2017. Zu dem 15. Special, welches bereits synchronisiert wurde, war viele Jahre kein Erscheinungstermin bekannt gegeben worden; am 27. August 2019 wurde es schließlich auf ProSieben Maxx erstausgestrahlt und soll voraussichtlich am 6. Februar 2020 auf DVD und Blu-ray erscheinen. Die Specials 5 bis 10 und 20 fehlen in dieser Liste, da diese ebenso Teil der Anime-Episoden sind. Es handelt sich um die Episoden 291, 292, 303, 336, 406, 407 und 907.

Weblinks

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Episodenliste
One Piece